Plusieurs cas d'inondations dans la ville de Florence ont eu lieu dans l'histoire :
 Inondations de Florence de 1333
 Inondations de Florence de 1547
 Inondations de Florence de 1557
 
 Inondations de Florence de 1966